Марк Григорьевич Розовский (при рождении Марк Семёнович Шлиндман; род. 3 апреля 1937, Петропавловск-Камчатский) — советский и российский театральный режиссёр, драматург и сценарист, композитор, прозаик, поэт. Народный артист Российской Федерации (2004), художественный руководитель театра «У Никитских ворот». Академик американской Пушкинской академии, член ПЕН-клуба, академик Академии искусств и Академии Эстетики и свободных искусств, дважды «Россиянин года» (2006, 2012).

Биография 
Родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском в семье инженеров, выпускников Московского инженерно-строительного института Семёна Михайловича (Моисеевича) Шлиндмана (1905—1967), уроженца Харькова, и Лидии Михайловны Котопулло (1910—1976). Отец работал начальником планового отдела треста «Камчатстрой», мать — инженером-конструктором того же треста. Семья жила в посёлке Судоремзавода. Троюродный брат советского блюзмена Николая Арутюнова, отца исполнителя Сергея Арутюнова. 

Через шесть месяцев после рождения сына его отец был арестован и восемнадцать лет провёл в лагерях. Мать была исключена из комсомольской организации треста, но восстановлена после осуждения арестованного мужа; когда обнаружилось, что несмотря на осуждение она продолжала приносить ему передачи в тюрьму, 16 июля 1938 года вновь исключена из комсомола. В 1946 году, всё ещё находясь в заключении, отец развёлся с матерью; позднее в ссылке он женился на Ольге Константиновне Клемпт. 

«Розовский — не моя фамилия. Меня усыновил отчим. Его звали Григорий Захарович Розовский, он был инженером. Он просто пожалел мою маму. Это был, как мне кажется, брак по расчёту. По крайней мере, мне не давали понять, что это настоящий брак. Мама всю жизнь безумно любила моего отца, которого звали Семён Шлиндман. Своего младшего сына я назвал в честь него. Моя мама полукровка: русская и гречанка. Так что, одна моя бабушка русская…». Отчим, уроженец Минска, приходился родным братом жене бывшего коменданта Смольного и Кремля Павла Малькова — Берте Захаровне Розовской.

В 1938 году бабушка перевезла его в Москву. При оформлении паспорта в 1953 году Марк взял отчество и фамилию отчима (второго мужа матери) Григория Захаровича Розовского, с указанием национальности — грек.

Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (1960) и Высшие курсы сценаристов и режиссёров, мастерскую К.Ф.Исаева и Н.А.Коварского (1964). Член Союза писателей СССР (1976). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

В 1957 году был ведущим развлекательной программы «Вечер весёлых вопросов», ставшей предшественником КВН. С 1958 года руководил студией «Наш дом» в составе студенческого театра МГУ, получившей широкую известность.

После закрытия в 1969 году студии «Наш дом» ставил спектакли во МХАТе, в Большом драматическом театре в Ленинграде, в Рижском театре русской драмы, в театре оперы и балета им. Кирова, в Академическом театре им. Пушкина, в театре им. Ленсовета в Ленинграде, в театре им. Маяковского, в театре кукол им. С. В. Образцова, в театре Польском во Вроцлаве, в кино, на телевидении и на эстраде.

В 1960-е годы сотрудничал с «Литературной газетой». Работал в журнале «Юность», где вёл популярные рубрики сатиры и юмора.

В 1975 году поставил первую в СССР рок-оперу «Орфей и Эвридика».

В 1983 году Розовский организовал Театр «У Никитских ворот» и стал его художественным руководителем. Поставил спектакли: «Бедная Лиза», «Доктор Чехов» (1983), «История лошади», «Романсы с Обломовым» (1992), «Дядя Ваня» Чехова (1993) и др.

Автор пьес: «Концерт Высоцкого в НИИ», «Кафка: отец и сын», «Триумфальная площадь» (о Мейерхольде), «Песни нашего двора».

Розовский — автор сценария кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», либретто оперы «Пятое путешествие Колумба».

Легендарный спектакль Марка Розовского «История лошади» (по рассказу Л. Толстого) поставлен на Бродвее (США), в Национальном театре Великобритании (Лондон), в Мадриде, Стокгольме, Токио, Сеуле, Риге, Хельсинки и др.

Болеет за московский «Спартак».

Розовский женат (четвёртым браком) на Татьяне Ревзиной, директоре и музыкальном руководителе Театра «У Никитских ворот». В семье растёт сын Семён. От предыдущих браков у режиссёра две дочери — Мария и Александра. Мария Розовская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, работает заведующей литературной частью Театра «У Никитских ворот». Её муж, Владислав Флярковский, — ведущий «Новостей культуры» на телеканале «Культура». Александра Розовская — актриса Российского молодёжного театра.

Общественная позиция 
В 1996 и 2003 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу.

В октябре 2002 года, во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке, Марк Розовский, у которого в заложниках была дочь Александра, в рамках прямого эфира ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова» на канале НТВ призвал президента Путина немедленно завершить войну в Чечне.

В 2007—2008 годах член Высшего Совета политической партии «Гражданская сила».

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года вместе с рядом других известных деятелей науки и культуры России выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму. Свою позицию они изложил в открытом письме, опубликованном в «Новой газете».

Семья 

Розовский побывал в браке 4 раза. В 1988 году режиссёр пережил трагическое событие в личной жизни. Его первая супруга Галина Розовская погибла в автокатастрофе. От первых союзов у него остались дочери Маша и Саша. У них большая разница в возрасте: Александра родилась в 1988-м, тогда как уже через год Мария подарила отцу первого внука Илью.

Четвёртой супругой Розовского стала Татьяна Ревзина, которая родила мэтру сына Семёна. Ревзина и жена, и соратник Марка Григорьевича — она директор и музыкальный руководитель его театра.

Дочь Мария Розовская, как и отец, получила диплом журналиста в МГУ и трудится в театре  — руководит литературной частью. Александра Розовская стала театральной актрисой. Сейчас она с актёром Денисом Шведовым воспитывает двоих детей: дочь Мирославу и сына Ивана.

Скандалы 
В 2018 году в эфире телепередачи «Прямой эфир» бывшая актриса театра «У Никитских ворот» Фатима Абаскулиева обвинила Розовского в изнасиловании, якобы имевшем место за двенадцать лет до того. Впоследствии актриса ушла из театра. Розовский ответил на обвинение, заявив что с Абаскулиевой вообще не имел дела, а из театра она была уволена за неудовлетворительную работу. В том же выпуске передачи обвинения в сексуальных домогательствах Розовскому выдвинула и бывшая актриса его театра Екатерина Кмит.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (30 марта 2012 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность
 Орден Почёта (9 июля 1998 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Народный артист Российской Федерации (7 февраля 2004 года) — за большие заслуги в области искусства
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (18 февраля 1994 года) — за заслуги в области театрального искусства
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 января 2002 года) — за активное участие в работе Комиссии по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации
 Почётная грамота Правительства Москвы (8 апреля 2002 года) — за большие творческие достижения в развитии театрального искусства
 Почётная грамота Московской городской думы (12 апреля 2017 года) — за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем
 Благодарность Московской городской думы (23 ноября 2022 года) — за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем
 Лауреат премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев») (дважды — 1974 и 1996 годы).
 Лауреат премии «Хрустальная Турандот» в сезоне 1992/1993 за постановку «Дяди Вани» А. Чехова в театре «У Никитских ворот»
 Премия «Венец» (за большой вклад в современную драматургию и театральную жизнь страны)
 Премия Москвы, Премия «Признание» Московского международного телевизионно-театрального фестиваля.
 Чеховская медаль (2005)
 Дважды лауреат национальной премии «Россиянин года» (2006 и 2012)
 Лауреат премии Федерации еврейских общин России «Человек года» (2006)
 Общественные награды:
 Орден Ломоносова
 Звезда миротворца
 Лауреат Эдинбургского Фестиваля за спектакль «Бедная Лиза» (1989)

Творчество

Театр

Ленинградский академический Большой драматический театр имени М. Горького 
 , 15 апреля — «Бедная Лиза» Н. Карамзина (инсценировка, стихи, постановка), малая сцена
 , 27 ноября — «История лошади» Л. Толстого (сценическая композиция, режиссёр, музыкальное оформление)
 , 24 октября — «Красный уголок», малая сцена

У Никитских ворот 
 «Будь здоров, школяр!» Б. Окуджавы (режиссёр-постановщик)
  — «Гамбринус» А. Куприна. Мюзикл в 2-х частях (композитор, постановка, исполнитель)
  — «Роман о девочках», по роману В. Высоцкого
 «Дядя Ваня» А. Чехова (режиссёр-постановщик)
 «История лошади» Л. Толстого (пьеса, музыка, постановка)
 «Как поссорился И. И. с И. Н.» Н. Гоголя (пьеса, стихи, постановка)
 «Метель» В. Сорокина (пьеса, постановка, исполнение стихов)
 «Мирандолина» К. Гольдони (постановка, стихи и либретто)
 «Мрамор. Представление» И. Бродского (режиссёр-постановщик)
 «Вишнёвый сад» А. Чехов (постановка)
 «Шутки Чехова» (автор пьесы «Пари», постановка)
 «Носороги» Э. Ионеско (режиссёр-постановщик)
 «ОХ!» М. Розовского (режиссёр-постановщик, автор пьесы)
 «Песни нашего двора» (сценарий, постановка, исполнитель)
 «Песни нашей коммуналки» (режиссёр-постановщик, исполнитель)
 «Пир во время чумы». Свободная фантазия на пушкинские стихи (режиссёр-постановщик)
 «Экклезиаст — Книга Библии» М. Розовского (идея, постановка)
 «Харбин-34» (режиссёр-постановщик, автор пьесы)
 «Гамлет» У. Шекспир (режиссёр-постановщик)
 «Трамвай „Желание“» Т. Уильямс (постановка)
 «Похороните меня за плинтусом» П. Санаев (инсценировка, постановка)
 «Кандид, или оптимизм» Вольтер (постановка, автор пьесы и стихов)
 «Приключения Рыжика» (автор пьесы)
 2019 — «Памятник неизвестному стиляге» при участии тэп-студии «Flap» (режиссёр-постановщик)

Другие театры 
 , 20 декабря — «Амадей» П. Шеффера (Московский Художественный театр имени А. П. Чехова)
 1987 — «Птичий полёт» М. Жванецкого (Московский театр миниатюр, режиссёр-постановщик); 1990 — телеверсия
  — «Суламифь-Forever!» (рок-опера) М. Розовского (либретто, стихи)

Фильмография

Роли в кино 
  — Синие зайцы, или Музыкальное путешествие
  — Тяжёлый песок — Орёл, аптекарь

Вокал 
  — Д’Артаньян и три мушкетёра — «Песенка о шпионах кардинала»

Режиссёр 
  — Кто есть кто? (телеспектакль)
  — Мораль пани Дульской (телеспектакль)
  — Кафедра (телеспектакль)
  — Золотая рыбка (телеспектакль)
  — История лошади (телеспектакль)
  — Страсти по Владимиру
  — Гамбринус (телеспектакль)
  — Два Набокова (телеспектакль)
 Пир во время чумы (телеспектакль)

Автор сценария 
  — Семь нот в тишине…
  — Синие зайцы, или Музыкальное путешествие
  — Приключения в городе, которого нет
  — Д’Артаньян и три мушкетёра
  — Будьте готовы, Ваше высочество!
  — Кафедра (телеспектакль)
  — Золотая рыбка (телеспектакль)
  — Страсти по Владимиру
  — Гамбринус (телеспектакль)
  — Два Набокова (телеспектакль)
 Пир во время чумы (телеспектакль)

Документальные фильмы 
  — «Чистосердечное признание. Игорь Старыгин» (документально-биографический фильм, посвящённый деятельности Игоря Старыгина)
  — «Пока ещё мы вместе, или Мушкетёры сорок лет спустя» (пятисерийный документальный фильм, посвящённый созданию картин Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» и «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини»)

Сочинения

Поэзия 
 «Яблокони» Сборник стихов

Проза 
 Театр живой газеты. — М., Советская Россия, 1970. (Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности», № 24)
 Режиссёр зрелища. М., Советская Россия,1973. — 61 000 экз. (Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности»; № 22)
 Самоотдача: Из опыта работы одной студии: Размышления и документы. М., Сов. Россия, 1976. (Б-ка «В помощь художественной самодеятельности»; № 22)
 Превращение. М., Советская Россия, 1983. — 160 с., 65 500 экз. (Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности»; № 23)
 Театр из ничего. — М., Советская Россия, 1989. (Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности» № 21)
 К Чехову… М., Изд-во РГГУ, 2003
 Дело о «конокрадстве».— М.: Вагриус, 2006
 Изобретение театра. М.: АСТ: Зебра Е; : ВКТ, 2010
 «Папа, мама, я и Сталин».— М.: Зебра Е; 2013
 «Ставлю Гамлета».— М.: Зебра Е; 2015
 Чтение «Дяди Вани».— М.:Нью-Йорк. Слово-Word. 1996
 «Поймали птичку голосисту».— М.: Зебра Е;
 «Сказки для Саши».— М.: Рипол-классик, 2008. — 3 000 экз.
 «Антология сатиры и юмора».— М.: Эксмо
 «Штучки».— М.: Ринол-классик, 2008
 «Новые штучки».— М.: Зебра Е; 2013

Примечания

Ссылки 
 Театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского — Москва
 Марк Розовский: «Мой Гамлет — человек играющий» в журнале «Театрон»
 Марк Розовский на сайте МХТ им. Чехова
 Интервью газете «Новое Человечество»
 Марк Розовский: идентифицирую себя евреем
 Встречи на Моховой. Марк Розовский
 Марк Розовский: «Песни нашей коммуналки» — это настоящий КОНЕЦ СВЕТА!"

Выпускники факультета журналистики МГУ
Персоналии:У Никитских ворот
Персоналии:Студенческий театр МГУ
Журналисты СССР
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Выпускники ВГИКа
Члены Союза писателей СССР
Члены «Гражданской силы»
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены Общественного Совета Российского еврейского конгресса